Het ATP-toernooi van Brisbane Indoor van 1991, met als officiële naam Queensland Open, werd gespeeld van 23 tot en met 29 september 1991. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in het Milton Tennis Center in Australische stad Brisbane.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane